Benedito de Oliveira foi um pianista de música popular brasileira.

Pianistas do estado do Rio de Janeiro